Der Name Sebring bezeichnet:

 den britischen Automobilhersteller Sebring International
 den ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller Sebring-Vanguard
 den ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller Sebring Motor Car Company
 ein PKW-Modell von Chrysler, siehe Chrysler Sebring
 ein PKW-Modell von Maserati, siehe Maserati Sebring
 einen Hairstylisten, siehe Jay Sebring
 eine österreichische Unternehmensgruppe Remus-Sebring (Auspuffanlagen)
 ein Automobil-Langstreckenrennen, siehe: 12-Stunden-Rennen von Sebring

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sebring (Florida)
 Sebring International Raceway, die dortige Rennstrecke
 Sebring (Ohio)
 Sebring (Pennsylvania)